Somerset County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Somerset County (Maine)
Somerset County (Maryland)
Somerset County (New Jersey)
Somerset County (Pennsylvania)